

Patronyme 
La famille Richet, s'est illustrée au cours du  et  dans les sciences et la médecine. En font notamment partie :
 Alfred Richet (1816-1891), chirurgien français
 Charles Richet (1850-1935), physiologiste français, prix Nobel de médecine en 1913, fils du précédent
 Charles Richet (1882-1966) médecin français, fils du précédent
 Gabriel Richet (1916-2014), médecin néphrologue et membre de l'académie de médecine, fils du précédent

Le nom de Richet est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Claire Richet (1920-2016), journaliste française.
 Denis Richet (1927-1989), historien français.
 Étienne Richet journaliste et explorateur français.
Gabrielle Richet (1884-1925) infirmière et espionne belge
 Jean-François Richet, réalisateur, producteur, scénariste français.
 Noël Richet (1974-), coureur cycliste français.
 Pierre Richet, médecin-chef de la  blindée du Général Leclerc, fondateur et premier secrétaire général de l'Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes endémies.
 Robert Richet (1920-1977), homme politique français.

Toponyme 
 Richet, ancienne commune des Landes, aujourd'hui intégrée à Pissos.
 Ruisseau de Richet rivière française qui coule dans le département des Landes.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme